Мансур Исламович Султанов (Мухаметмансур Шайхильисламович Солтанов;  и ; 1875—1919) — флейтист, музыкальный фольклорист.

Биография 
Султанов Мансур Исламович родился 25 апреля 1875 года в деревне Мастеево Мензелинского уезда Уфимской губернии. Происходил из дворянского рода Султановых.

В 1897 году поступил в Московскую консерваторию. В 1903 году с серебряной медалью окончил Московскую консерваторию по классу В. В. Кречмана. В том же году женился на Ф. А. Фувакиной и уехал вместе с ней в Крым.

С 1906 года работал музыкантом оркестра Большого театра, флейтистом симфонических оркестров Крыма. Принимал участие в концертах оркестра под руководством А. А. Эйхенвальда.

С 1912 года стал преподавателем Саратовской консерватории по классам флейты, сольфеджио и теории музыки. Участвовал в концертах в составе симфонических оркестров, в том числе под руководством А. К. Глазунова.

19 декабря 1919 года умер из-за болезни тифом.

Творческая деятельность 
По мнению ряда исследователей, Мансур Султанов является первым профессиональным музыкантом из башкир. По мнению Зайнашевой, Султанов — первый профессиональный татарский флейтист.

Игра на флейте Мансура Исламовича выделялась виртуозной техникой исполнения и красивым полным звуком.

Мансур Султанов также известен как фольклорист. Им были записаны многие башкирские и татарские народные песни и наигрыши, десять из которых включены в сборник «Башкирские и татарские мотивы. Записал преподаватель Саратовской консерватории М. Султанов», вышедший в 1916 году. В сборнике указано что оно является первым изданием, на основе которого Рашит Шакур предполагает о планировании Султановым выпуска ещё нескольких частей, сорванных из-за начала Гражданской войны.

Примечания

Литература 
 Атанова Л. П. Первый музыкант-исследователь из башкир // Народное творчество башкир. — Уфа, 1976.
 Атанова Л. П. Собиратели и исследователи башкирского музыкального фольклора. — Уфа. 1992. — C.138—144.
  
 Юмагузин В. Мансур Солтанов — первый профессиональный музыкант из башкир. // Ватандаш. — 1996, № 2. — С. 168—173.

Ссылки 
 

Башкирская аристократия
Исследователи и собиратели башкирского фольклора
Татарская музыка
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Саратовской консерватории
Умершие от тифа
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра